

Населені пункти та їхні частини

 Ковалькі — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ковалькі — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ковалькі — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ковалькі — частина села Бешин у гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ковалькі — частина села Недамово в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки